

Belgique 
 Boulevard du Midi à Bruxelles.

France 
 Le boulevard du Midi ensemble de boulevards réalisés à Paris sur la rive gauche vers 1760 ;
 Le boulevard du Midi de Les Angles ;
 Le boulevard du Midi d'Avignon ;
 Le boulevard du Midi - Louise Moreau de Cannes ;
 Le boulevard du Midi - Jean Hibert de Cannes ;
 Le boulevard du Midi de Nanterre ;
 Le Boulevard du Midi du Raincy ;
 Le boulevard du Midi de Rouen ;
 Le boulevard du Midi de Velleron.

Midi